Termenul puț se referă de obicei la o săpătură verticală realizată prin foraj artificial în scoarța pământului, prin care se poate extrage apă, petrol sau alt zăcământ, sau realizată pentru explorare ori în alte scopuri tehnice.

 Puț de apă

 Puț minier

 Puț petrolier
 Puț absorbant
 Puț colector
 Puț de drenaj

Vezi și 
 Fântână
 Fântână arteziană 
 Sonda
 Hidrant

Legături externe 
 

Construcții